Пархо́менко — українське прізвище, утворене від Пархом, Пархім — народних форм канонічного імені Парфеній (Парфен).

Відомі носії 
 Пархоменко Анатолій Анатолійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пархоменко Андрій Вікторович (* 1971) — у минулому футболіст. Зараз тренер футбольного клубу «Балкани».
 Пархоменко Андрій Олександрович (? — 2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пархоменко Валентин Іванович (1918 — після 1960) — український кінорежисер.
 Пархоменко Валентина Федорівна (* 1937) — українська бандуристка, Народна артистка України.
 Пархоменко Василь Михайлович (1947) — український державний і політичний діяч.
 Пархоменко Володимир Олександрович (1880—1942) — історик, професор.
 Пархоменко Галина Орестівна ( 1939) — українська науковиця, географиня, докторка географічних наук, відома фахівчиня у ґалузі картографії.
 Пархоменко Дмитро Вікторович (1978) — український футболіст, півзахисник «Нафтовика-Укрнафти».
 Пархоменко Єгор Андрійович (? — 2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пархоменко Іван Іванович (1916—1997) — український і радянський художник.
 Пархоменко Ігор Валерійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пархоменко Ірина Миколаївна — заступник директора Київського палацу дітей та юнацтва, заслужений працівник освіти України.
 Пархоменко Лю Олександрівна ( 1930) — український музикознавець.
 Пархоменко Микола Григорович — Герой Радянського Союзу.
 Пархоменко Микола Миколайович (1902—1964) — український композитор, скрипаль, педагог.
 Пархоменко Микола Трохимович — перший заступник голови Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України
 Пархоменко Наталія
 Пархоменко Ничипір Михайлович — Герой Радянського Союзу.
 Пархоменко Петро Миколайович (1942) — промисловець, заслужений працівник промисловості України.

 Пархоменко Олександр:
 Пархоменко Олександр Іванович (1923–) — український дитячий поет і письменник.
 Пархоменко Олександр Іванович (кінорежиссер) — кінорежиссер, сценарист, продюсер
 Пархоменко Олександр Миколайович — вчений у галузі кардіології, доктор медичних наук, професор.
 Пархоменко Олександр Сергійович (1946—2017) — радянський і український кіноактор.
 Пархоменко Олександр Сергійович (політик) — журналіст, громадський діяч, політик.
 Пархоменко Олександр Якович (1886—1921) — учасник бойових дій в Україні 1917—1921 років.
 Пархоменко Олександра Іванівна — український радянський діяч, бригадир штампувальників Чернігівського заводу автозапчастин. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Пархоменко Олена Олександрівна — артистка драми Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру, заслужена артистка України.
 Пархоменко Ольга Михайлівна (1928—2011) — скрипалька, заслужена артистка України.
 Пархоменко Світлана Миколаївна — заслужений вчитель України.
 Пархоменко Сергій Анатолійович — український громадський і політичний діяч, журналіст.
 Пархоменко Сергій Борисович (* 1964) — російський видавець, журналіст і радіоведучий, колумніст, політичний оглядач.
 Пархоменко Сергій Васильович — білоруський реп-виконавець, який став відомим завдяки хіту «Чорний бумер».
 Пархоменко Сергій Ігорович (1997—2022) — капітан Збройних сил України, командир авіаційної ланки 299-ї бригади тактичної авіації, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Пархоменко Сергій Леонідович (1975—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пархоменко Терешко (1872—1910) — кобзар.
 Пархоменко Юрій Васильович (1927—1973) — український редактор, сценарист.

 Пархоменко — колишня назва села Макарів Яр (Луганська область, Сорокинський район)
 Пархоменко — зникле село Первомайського району АР Крим
 Проспект Пархоменка
 Вулиця Пархоменка
 Провулок Пархоменка
 В'їзд Пархоменка

Фільм 
 «Олександр Пархоменко» — радянський фільм 1942 року, знятий Леонідом Луковим.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко